
Termin -{AGA}- ima više značenja.

 Genetički kod za arginin
 Aga, vođa ili vladar